McCausland ist der Familienname folgender Personen:

 John McCausland (1836–1927), Brigadegeneral im Heer der Konföderation
 Ross McCausland (* 2003), nordirischer Fußballspieler